Cișmea ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Cișmea (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Cișmea (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 in der Republik Moldau:
 Cișmea (Orhei), Dorf im Rajon Orhei